Itaitinga kan syfta på:

Brasilien 

 Itaitinga (kommun), Ceará, 
 Itaitinga (ort), Ceará,